Глузд:

 Глузд — те саме, що розум.
 Глузд (прізвище) — прізвище.

 Глузд за розум завернув, літературний вираз застосований Іваном Котляревським у його творі Енеїда
 З глузду з'їхати; глузду рішитися, ще один літературний вираз, що застосовується щоб передати проблему передачі ідеї або сприйняття раціоналізм​у

Див. також 
 Здоровий глузд

Посилання 
 
 ГЛУЗД — ЕТИМОЛОГІЯ